Sisseltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sisseltjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Sisseltjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Sisseltjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (3,39 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn